Bastion Roermond was een van de elf bastions rondom de Nederlandse vestingstad Venlo. Het bastion is waarschijnlijk aangelegd in de zeventiende eeuw.

Het bastion diende aanvankelijk ter verdediging van de zuidelijke ingang van de haven, maar nadat deze was gedempt (en bastion Le Roy werd aangelegd, verviel deze functie. Nadat later ook de Tegelpoort (het bastion lag voor deze poort) werd vervangen door de Roermondsepoort, was het ook niet langer nodig om deze stadspoort te verdedigen (voor de Roermondsepoort werd het Nieuw Bastion aangelegd). Desondanks bleef dit bastion bestaan tot de slechting van de vestingwerken.

Volgens Uyttenbroeck stak de voorgevel van het bastion ruim een meter boven de walgang uit, met "daarachter een batterij, waar de walweg omheen draaide".

Vestingwerk van Venlo